Заве́са:
 Занавес — тканевая завеса для закрытия чего-либо.
 Катапетасма — церковная завеса в православном храме.
 Воздушная завеса (тепловая завеса, воздушно-тепловая завеса)
 Завеса''' — оперативные объединения Красной Армии, созданные в 1918 году для защиты демаркационной линии.
 «Завеса» — комплекс мероприятий предпринятых советскими войсками по блокированию пакистано-афганской и ирано-афганской границы в годы Афганской войны.